Арендс, Альфред Карлович (04.10.1893, Санкт-Петербург, Российская империя — 20.06.1977, Ташкент, УзССР, СССР) — советский -, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Узбекской ССР,

Биография 
Родился 4 октября 1893 года в Санкт-Петербурге.

С 1902 по 1905 гг. учился в знаменитой школе К.Мая в Санкт-Петербурге. В 1905—1911 гг. учился в немецком Екатерининском училище. Участник Первой мировой войны, до 1923 г. служил в Красной армии

Уже студентом ЛИЖВЯ (1923—1926) проявил лингвистические способности и сам преподавал персидский язык в Военно-технической школе ВВС РККА.

В 1926—1929 аспирант, в 1926—1930 преподаватель (ассистент) ЛИЖВЯ/ЛВИ. Первоначально занимался персидской научно-технической терминологией, затем все более широкими областями персидской лексикографии. Позже обратился к изучению истории Ирана, Средней Азии, Афганистана, публиковал источники по истории этих стран.

В 1930—1936 гг. доцент и заведующий персидским отделением ЛВИ; вместе с Н. А. Белгородским и А. А. Ромаскевичем занимался подготовкой персидско-русского терминологического словаря; писал «Исторический очерк экономических отношений Персии с Западной Европой до начала XIX в.».

С 1936 г. научный сотрудник ИВ АН СССР, учёный специалист Иранского кабинета. В 1938 г. присвоена ученая степень кандидата филологических наук без защиты диссертации.

В марте 1942 г., как и другие ещё остававшиеся к этому моменту в городе петербургские немцы, выслан из Ленинграда. До 1947 г. на положении ссыльного «спецпереселенца», в крайне тяжелых условиях в Нижнем Тагиле. Затем перебрался в Ташкент, где возглавил кафедру иранской филологии САГУ. С 1952 г. и до выхода на пенсию в 1974 г. заведующий сектором исследования и публикации рукописных памятников ИВ им. Абу Райхана Беруни АН УзССР.

Творчество 
Продолжал публикацию переводов письменных источников по истории Средней Азии и сопредельных стран. Много занимался историей традиционной восточной науки, прежде всего наследием Абу Али ибн Сины (Авиценны) и Абу Райхана Беруни (Бируни).

В 1963 г. защитил докторскую диссертацию по опубликованной монографии («История Мас’уда»)..

Альфред Карлович Арендс скончался 20 июня 1977 года в Ташкенте.

Примечания 

Похороненные на Домбрабадском кладбище
Участники Первой мировой войны (Россия)